Hydrocotyle lunata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Hydrocotyle lunata ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
lunata